Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2014./15. su bili treći put zaredom nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Glasnik Hrvatskog nogometnog saveza br. 24/2015, preuzeto 2. siječnja 2016. 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-pionirikadeti/tablice/, arhiva

2014-15
k-p